Bacchus – opera in quattro atti di Jules Massenet su libretto francese di Catulle Mendès
 Bacchus – asteroide
 Bacchus – tipo di vitigno
 Bacchus – opera d'arte di Cy Twombly

Pagine correlate
Bacco (disambigua)